Ulvsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Ulvsjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun, 
Stora Ulvsjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun, 
Ulvsjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun, 
Stora Ulvsjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (7,34 ha)
Ulvsjön, Småland, sjö i Tingsryds kommun,  (41,9 ha)
Ulvsjön, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun och Tibro kommun,  (9,58 ha)
Ulvsjön (Dunkers socken, Södermanland), sjö i Flens kommun, 
Ulvsjön (Helgesta socken, Södermanland), sjö i Flens kommun, 
Ulvsjön (Mellösa socken, Södermanland), sjö i Flens kommun, 
Ulvsjön (Nacka socken, Södermanland), sjö i Nacka kommun,  (6,44 ha)
Ulvsjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun, 
Stora Ulvsjön, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (17,1 ha)
Ulvsjöarna (Lekvattnets socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (5,74 ha)
Ulvsjöarna (Östmarks socken, Värmland, 668469-132560), sjö i Torsby kommun,  (9,46 ha)
Ulvsjöarna (Östmarks socken, Värmland, 668576-132557), sjö i Torsby kommun,  (9,35 ha)
Ulvsjön, Värmland, sjö i Arvika kommun och Eda kommun,  (54,9 ha)
Lilla Ulvsjön, Dalarna, sjö i Säters kommun,  (2,02 km²)
Stora Ulvsjön, Dalarna, sjö i Borlänge kommun och Säters kommun,  (4,84 km²)
Ulvsjön, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (44,1 ha)
Ulvsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (8,13 ha)
Ulvsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (1,28 km²)
Ulvsjö, kyrkby i Nyhems socken i Bräcke kommun, 
Ulvsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (1,26 km²)
Ulvsjön, Sundsvalls kommun, bebyggelse vid östra änden av denna sjö, där SMHI har en väderstation, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn